Академия наук:

 Академия наук — некоммерческая организация, объединяющая людей, занимающихся различными науками.
 Академия наук — станция Минского метрополитена.
 Академия Наук — вулкан на Камчатке.

См. также